Афанасий Топольский (ум. 1744) — архимандрит Русской православной церкви, , Российской империи Харьковского коллегиума.

Биография

Афанасий Топольский получил образование в Киевской духовной академии, затем постригся в монашество и был учителем и префектом с 1736 года в Харьковском коллегиуме. 

В 1740 году Афанасий Топольский был возведен в сан архимандрита Белгородского Николаевского монастыря; в 1742 году был перемещен в Севский Спасский монастырь, но уже 22 сентября того же года Топольский был назначен ректором Харьковского коллегиума и архимандритом Харьковского Покровского монастыря. 

Наиболее известны два его слова: «В неделю 7-ю по Пасхе» (Москва, 1742 год) и «На перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского» (Москва, 1742 год). В последнем говорится о заслугах Петра Великого и о переменах, последовавших с воцарением Елизаветы, удалившей от престола «чуждых доилищ, которые самую Россию с кровию выцедили».

Афанасий Топольский умер в марте 1744 года.

Примечания

Литература 

 «Вера и Разум» 1895 г. №· 12.
 Дела архива Священного Синода 1742 г. № 241 и 244; 1744 г. № 233.

Выпускники Киевской духовной академии
Преподаватели Харьковского коллегиума
Ректоры Харьковского коллегиума
Архимандриты Русской православной церкви